Abinergaos ist der Name folgender Herrscher:

 Abinergaos I., Herrscher der Charakene
 Abinergaos II., Herrscher der Charakene